Giovanni Battista Bissoni, pittore italiano
 Giambattista Bissoni, scultore italiano